Мустакиллик ( «независимость» от  mustaqil «независимый» + абстрактный суффикс -lik) — топоним.
 Орден «Мустакиллик» — орден в Узбекистане.

Топонимы 
 Мустакиллик — посёлок городского типа в Узбекистане.
 Мустакиллик майдони (станция метро) — станция метро в Ташкенте.
 Площадь Мустакиллик — площадь в Ташкенте.